Шовха́лов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Шовхалов, Ибрагим Магомедович (род. 1968) — советский и российский борец греко-римского стиля.
 Шовхалов, Исрапил Магомедович (род. 1969) — российский журналист.
 Шовхалов, Мухамед (род. 1990) — российский пауэрлифтер, чемпион мира.
 Шовхалов, Расул (род. 1990) — российско-немецкий боец смешанных единоборств.